Miejscowości w USA:
 Stinnett – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hutchinson
 Stinnett – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn

Gminy w USA:
 Stinnett (ang. Stinnett Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn